Doutor Maurício Cardoso es un municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.

Se encuentra ubicado a una latitud de 27º30'21" Sur y una longitud de 54º21'39" Oeste, estando a una altura de 282 metros sobre el nivel del mar. Su población estimada para el año 2004 era de 5.878 habitantes.

Ocupa una superficie de 253,38 km². El municipio se encuentra a orillas del río Uruguay, que hace de frontera con la Argentina.

Localidades de Río Grande del Sur
Localidades brasileñas sobre el Río Uruguay